Карабай — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карабай — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карабай — село в горадминистрации Аксу Павлодарской области.
 Карабай — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Карабай — село в Апастовском районе Республики Татарстан.
 Карабай — прежнее название села Мироновка в Белогорском районе Крыма
 Карабай — прежнее название села Дятловка в Советском районе Крыма
 Карабай — исчезнувшее село в Симферопольском районе Крыма

См. также 
 Карабай-Вальц
 Карабай-Ивановка
 Новый Карабай